Bristol County (Massachusetts)
 Bristol County (Rhode Island)